Следи списак познатих личности који се изјашњавају као Хрвати или су хрватског порекла.

Војници 
 Матија Губец - 
 Петар Крешимир IV - хрватски краљ 
 Петар Кружић - 
 Грго Кусић - 
 Мицхаел Ј. Новосел - 
 Лотхар Рендулиц - 
 Томислав - први хрватски краљ 
 Фрањо Тренк - заповедник Пандура 
 Петар Зрински - 
 Никола Шубић Зрински - 
 Петар Стипетић - генерал 
 Лука Ђанко - генерал 
 Јанко Бобетка - генерал 
 Анте Готовина - генерал

Народноослободилачка борба 
 Рајка Баковић, народни херој
 Виктор Бубањ, генерал-пуковник авијације ЈНА и народни херој
 Анте Билобрк, народни херој
 Иван Гошњак, генерал армије ЈНА и народни херој
 Љубо Илић, народни херој
 Владо Јанић Цапо, генерал-пуковник ЈНА и народни херој
 Јанко Лисјак, нарони херој
 Фрањо Огулинац Сељо, народни херој
 Марко Орешковић, народни херој
 Иво Лола Рибар, народни херој
 Иван Рукавина, генерал армије ЈНА и народни херој
 Стјепан Стева Филиповић, народни херој
 Иван Хариш, генерал-мајор ЈНА и народни херој
 Иван Шибл, генерал-потпуковник ЈНА и народни херој

Политичари 
 Мате Бобан - 
 Јосип Јелачић - хрватски бан 
 Влатко Мачек - 
 Стипе Месић - 
 Анте Павелић - 
 Стјепан Радић - 
 Анте Старчевић - 
 Милан Шуфлај - 
 Анте Трумбић - 
 Фрањо Туђман -

Комунизам 
 Владимир Бакарић - 
 Марко Белинић - 
 Јаков Блажевић - 
 Јосип Броз Тито - 
 Павле Грегорић - 
 Јосип Краш - 
 Анте Марковић - 
 Милка Планинц - 
 Иван Рибар - 
 Андрија Хебранг - 
 Већеслав Хољевац -

Спорт 
 Марио Анчић - 
 Маријан Бенеш - 
 Ален Бокшић - 
 Звонимир Бобан - 
 Тамара Борош - 
 Стипе Божић - Алпинисти 
 Ивано Балић - 
 Горан Иванишевић - 
 Јаница Костелић - 
 Ивица Костелић - 
 Роберт Ковач - 
 Тони Кукоч - 
 Матија Љубек - 
 Иван Љубичић - 
 Ива Мајо - 
 Жељко Мавровић - 
 Пат Милетицх - 
 Мате Парлов - 
 Дражен Петровић - 
 Давор Шукер - 
 Никола Шурбек ??

Путописци 
 Јожа Хорват - 
 Ивица Фрковић - 
 Стјепан Главач - 
 Лука Јурисицх - 
 Јосепх Кундек - 
 Фердинанд Коншчак - 
 Драгутин Лерман - 
 Жељко Малнар - 
 Винко Палатин - 
 Мирко и Стјепан Сељан - 
 Игнације Сзентмартоны -

Уметност

Скулптуре 
 Антун Аугустинчић - 
 Анте Дабро - 
 Иван Дукновић - 
 Роберт Франгеш Михановић - 
 Трпимир Иванчевић - 
 Роберт Јеан-Ивановиц - 
 Петар Колариц - 
 Франо Кршинић - 
 Драго Кухарец - 
 Алојзије Лозица - 
 Иван Мештровић - 
 Оскар Немон - 
 Јосип Туркалы - 
 Рудолф Свагл-Лесиц -

Књижевници 
 Иван Аралица - 
 Ивана Брлић-Мажуранић - 
 Миле Будак - 
 Перо Будак - 
 Славенка Дракулић - 
 Виктор Цар Емин - 
 Филип Ерцег - 
 Ксавер Шандор Гјалски - 
 Татјана Јамбришак - 
 Миљенко Јерговић - 
 Јуре Кастелан - 
 Анте Ковачић - 
 Мирослав Крлежа - 
 Томислав Ладан - 
 Ханибал Лучић - 
 Дарко Мацан - 
 Игор Мандић - 
 Ранко Маринковић - 
 Марко Марулић - 
 Антун Густав Матош - 
 Иван Мажуранић - 
 Вјенцеслав Новак - 
 Јанус Паннониус (Иван Чесмички) 
 Матија Антун Релковић - 
 Антонио Ска́рмета - 
 Едо Стојчић - 
 Аугуст сено - 
 Динко Шимуновић - 
 Сунчана Шкрињарић - 
 Слободан Шнајдер - 
 Драгутин Тадијановић - 
 Анте Томић - 
 Дубравка Угрешић - 
 Тин Ујевић -

Проналазачи 
 Јосип Белушић - 
 Марцел Киепацх - 
 Александар Јуст - 
 Фрањо Ханнаман - 
 Јарослав Хавличек - 
 Фердинанд Ковачевић - 
 Ралпх Сарицх - 
 Марин Сољачић - 
 Анте Шупук - 
 Давид Сцхуарз - 
 Анды Турудић - 
 Фауст Вранчић -

Наука 
 Гаја Алаге - 
 Милан Амруш - 
 Ђуро Армено Багливи - 
 Казимир Бедековић-Коморски - 
 Мирко Данијел Богданића - 
 Фран Бошњаковић - 
 Спиридон Брусина - 
 Гргур Бучић - 
 Рамиро Бујас - 
 Фране Булић - 
 Никола Циндро - 
 Милислав Демерец - 
 Владимир Девидэ - 
 Уиллиам Феллер - 
 Андрија Фудерер - 
 Драгутин Горјановић-Крамбергер - 
 Андрија Мохоровичић - 
 Стјепан Мохоровичић - 
 Мирослав Радман - 
 Никола Витов Гучетић - 
 Фауст Вранчић - 
 Владимир Вранић - 
 Милан Вреск - 
 Јосип Вучетић - 
 Владис Вујновић - 
 Владимир Жерјавић -

Нобелова награда 
 Лавослав Ружичка - 
 Владимир Прелог -

Људи по националности
Хрвати